Борушка может означать:
 Борушка — вид платка.
 Борушка — название населённых пунктов:
 Борушка — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Борушка — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Борушка — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Примечания